KTW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Pyrzowice, Katowice, Polonia
 ktw – codice ISO 639-3 della lingua kato